Il singolare del torneo di tennis Brisbane Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Joseph Sirianni che ha battuto in finale Gō Soeda 1-6, 6-0, 6-3.

Teste di serie 

 Chris Guccione (quarti di finale)
 Alun Jones (quarti di finale)
 Robert Smeets (semifinali)
 Ivo Klec (primo turno)

 Gō Soeda (finale)
 Nathan Healey (primo turno)
 Nick Lindahl (quarti di finale)
 Vjekoslav Skenderovic (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brisbane Challenger 2007